Manchester, een stad in Engeland
Manchester (Jamaica), een parish van Jamaica
Manchester (Suriname), een dorp in Suriname
Manchester (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
Corduroy, een weefstof die ook bekendstaat als manchester

Steden in de Verenigde Staten
Manchester (Californië), plaats in Mendocino County
Manchester (Connecticut)
Manchester (Georgia)
Manchester (Illinois)
Manchester (Iowa)
Manchester (Kansas)
Manchester (Kentucky)
Manchester (Maine)
Manchester (Maryland)
Manchester (Massachusetts)
Manchester (Michigan)
Manchester (Minnesota)
Manchester (Missouri)
Manchester (New Hampshire)
Manchester (New Jersey)
Manchester (New York)
Manchester (Ohio)
Manchester (Oklahoma)
Manchester (Pennsylvania)
Manchester (South Dakota)
Manchester (Tennessee)
Manchester (Texas) (Houston)
Manchester (village in Vermont)
Manchester (town in Vermont)
Manchester (Virginia) (nu onderdeel van Richmond)
Manchester (Washington)
Manchester (Green Lake County) (Wisconsin)
Manchester (Jackson County) (Wisconsin)
Manchester Township (Michigan)
Manchester Township (New Jersey)
Manchester Township (Pennsylvania)
Manchester Center (Vermont)

Schepen en vliegtuigen
Avro Manchester
HMS Manchester
USS Manchester (CL-83)

Sport
Manchester City FC, voetbalclub
Manchester United FC, voetbalclub
FC United of Manchester, voetbalclub